Die Saison 1996/97 der Oberliga Hessen war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SV Wehen mit vier Punkten Vorsprung auf Kickers Offenbach. Die Offenbacher erreichten dadurch die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie sich im Wiederholungsspiel gegen den FC Memmingen durchsetzten und ebenfalls aufstiegen.

Die sportlichen Absteiger waren die SG Bad Soden, Eintracht Haiger, der SV Buchonia Flieden und der VfR 19 Limburg. Der TSV Battenberg scheiterte in der Relegationsrunde gegen die Vizemeister der Landesligen und war damit der fünfte Absteiger.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der FV Steinau, der KSV Klein-Karben und der VfB Unterliederbach als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsrunde sicherte sich der VfR Bürstadt als vierte Mannschaft den Aufstieg. Aus der Regionalliga Süd stieg die SG Egelsbach in die Oberliga Hessen ab.

Die Oberliga Hessen bestand in der folgenden Spielzeit aus der Regelteilnehmerzahl von 16 Mannschaften.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten der Tabellen-14. der Oberliga sowie die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Relegationsrunde. Der Gruppensieger VfR Bürstadt schaffte als vierte Mannschaft den Aufstieg in der Oberliga, während der TSV Battenberg als Tabellenletzter der fünfte Absteiger in die Landesliga wurde.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1996/97 bei f-archiv.de
 Oberliga Hessen 1996/97 bei fussballdaten.de

1996
Fußballsaison 1996/97